Sidney Beckerman, né le  à Brooklyn (New York) et mort le  (87 ans) à Los Angeles en Californie, est un producteur de cinéma américain.

Il est connu pour la production de films tels que La Valse des truands et Dernier été en 1969, De l'or pour les braves (1970), Marathon Man (1976), Blood Beach (1980), L'Aube rouge (1984), Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la  (1984), Le sicilien (1987), ou encore Inside Out (1986).

Lien externe 

Producteur américain de cinéma
Naissance en novembre 1920
Décès en février 2008
Naissance à Brooklyn
Décès à Los Angeles
Décès à 87 ans